Список широко розповсюджених і використовуваних кольорів:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Див. також 

 Основні кольори
 Шафран (пряність)
 Видиме світло
 Заборонений колір
 Яскравість
 Відтінок
 Довідка:Кольори

Посилання 

 Большой список названий цветов.
 Названия цветов.
 Названия цветов, их представления и коды в RGB и CMYK.
 Написание цвета и коды в RGB.
 Цветовые ассоциации.
 Xona.com — Color List — 2,000+ color list; demonstrates vast improvements gamma correction makes
 Article on Color Names
 Article on color names and swatches
 International Color Consortium
 Colorcharts.org many commercial paint and color systems chip sets.
 Color Schemer-Interactive site
 ColourLovers: Useful for designers
 Coloria.net: Color names
 The mother of all HTML color charts — contains many colors, including their RGB, CMYK, and HLS/HSL values, names, and sources (other link references at top, color pages at bottom).
 Color-Guide.com Japanese colors with English meanings
 Pourpre.com in French with some English pages: chromograph: color manipulation, sequences and conversions; standard and imaginary color dictionary; chroma filter; box of colors
 The Society For Sports Uniforms Research — Color Guides
 Цвет в символике и геральдике (неокончено)

Живопис
К